Sernancelhe - município do distrito de Viseu 
 Sernancelhe (freguesia) - antiga freguesia do município de Sernancelhe
 Sernancelhe e Sarzeda - freguesia do município de Sernancelhe

Desambiguações de topônimos